Пле́ве () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Плеве, Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел Российской империи.
 Плеве, Игорь Рудольфович (род. 1958) — российский историк.
 Плеве, Николай Вячеславович (1871—после 1929) — государственный деятель, сенатор, член Государственного совета. Сын В. К. Плеве.
 Плеве, Карл Людвиг фон (1834—1920) — канцлер королевства Восточная Пруссия.
 Плеве, Павел Адамович (1850—1916) — генерал Русской императорской армии.